La División Profesional 2022 (también conocida como Copa Tigo por razones de patrocinio) fue la 89.ª edición de la Primera División de Bolivia. El torneo lo organizó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Sistema de competición 
Para la temporada 2022 del fútbol boliviano, la Federación Boliviana de Fútbol tenía previsto realizar cuatro torneos en el año, una vez aprobada la modalidad de campeonato por parte del Consejo de la División Profesional el 21 de diciembre de 2021.
 Torneo Apertura: Los 16 clubes fueron divididos en dos grupos de ocho equipos cada uno con partidos ida y vuelta más dos fechas con clásicos interseries (16 fechas). En este torneo se usó el sistema de puntos, de acuerdo a la reglamentación de la Internacional F. A. Board, asignándose tres puntos, al equipo que resultó ganador; un punto a cada uno en caso de empate; y cero puntos al perdedor. Se jugó del 6 de febrero al 12 de junio.
 Torneo Clausura: Se jugó bajo el sistema de todos contra todos, en dos ruedas (30 fechas). En este torneo se usó el sistema de puntos, de acuerdo a la reglamentación de la Internacional F. A. Board, asignándose tres puntos, al equipo que resultó ganador; un punto a cada uno en caso de empate; y cero puntos al perdedor. Se jugó del 19 de junio hasta su cancelación el 10 de noviembre.
 Descenso: En la zona baja sería un equipo el que pierda la categoría de manera directa, el último ubicado de la Tabla acumulada tras finalizar las 46 fechas. El equipo que terminaba en el penúltimo puesto jugaría un play-off por la permanencia con el equipo subcampeón de la Copa Simón Bolívar 2022, tras la cancelación del torneo el descenso directo no fue asignado a ningún equipo y el último ubicado fue designado para disputar el play-off por la permanencia.

Clasificación a torneos internacionales 
La Conmebol otorgó 8 cupos a Bolivia para los torneos internacionales que se distribuirían en un principio de la siguiente manera:

Copa Libertadores
Bolivia 1: Campeón del Torneo Apertura
Bolivia 2: Campeón del Torneo Clausura
Bolivia 3: Subcampeón del Torneo Clausura
Bolivia 4: 1.° ubicado de la Tabla acumulada
Copa Sudamericana
Bolivia 1: Subcampeón del Torneo Apertura
Bolivia 2: 2.° ubicado de la Tabla acumulada
Bolivia 3: 3.° ubicado de la Tabla acumulada
Bolivia 4: 4.° ubicado de la Tabla acumulada
Nota: En caso de que un equipo repetía alguno de los tres títulos o mejoraba su clasificación a torneos internacionales, los mejores ubicados en la Tabla acumulada se harían acreedores a los cupos disponibles, con la cancelación del torneo los cupos fueron distribuidos desde el 2.° al 8.° puesto, a Copa Libertadores y Copa Sudamericana según correspondió.

Equipos participantes

Distribución geográfica de los clubes

Ascensos y descensos 
Un total de 16 equipos disputarán la liga, 14 equipos de la Primera División de Bolivia 2021, el ganador del partido por la permanencia y el campeón de la Copa Simón Bolívar 2021.

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Información de los clubes

Justicia deportiva 
Esta es la lista de todos los árbitros disponibles que podrán dirigir partidos este torneo. Los árbitros que aparecen en la lista, pueden dirigir en las otras dos categorías profesionales, si la FBF así lo estime conveniente.

Torneo Apertura

Serie A

Serie B

Liguilla

Final

Torneo Clausura 

El torneo estaba programado para finalizar el 13 de noviembre de 2022, pero se suspendió el 21 de octubre a falta de seis fechas debido al paro cívico en el departamento de Santa Cruz y se dio por culminado el 10 de noviembre de 2022 en una reunión del Consejo Superior de la División Profesional. Como resultado, no se declaró campeón ni subcampeón.

Clasificación

Tabla acumulada 
Debido a la cancelación del Torneo Clausura, las plazas para los torneos internacionales de la temporada siguiente se otorgaron mediante la ubicación de los equipos en la tabla acumulada. Además de esto, el Consejo Superior de la División Profesional decidió que el último clasificado de esta tabla al momento de cancelar el Torneo Clausura jugaría la promoción por la permanencia y ningún equipo descendería directamente a las Ligas Departamentales.

Play-off de ascenso y descenso indirecto 
El último equipo ubicado en la tabla acumulada de la División Profesional, Universitario de Sucre, se enfrentó contra el subcampeón de la Copa Simón Bolívar, Libertad Gran Mamoré del Beni.
{{Partido
|id              = LGM_UNI
|competición     = Ida
|local           = Libertad Gran Mamoré
|visita          = Universitario de Sucre
|fecha           = 27 de noviembre
|hora            = 15:00 (UTC-4)
|estadio         = Estadio Gran Mamoré
|ciudad          = Trinidad
|asistencia      = 
|árbitro         = Santiago Silva
|resultado       = 3:0' (1:0)
|goleslocal      = 
 Robles 
 Ríos 
|golesvisita     = 
|reporte         = https://el.soccerway.com/matches/2022/11/27/bolivia/play-offs-12/libertad/universitario/3989915/
}}Universitario de Sucre perdió 0–6 en el marcador global y descendió a la ACHF. Libertad Gran Mamoré ascendió a la División Profesional.''

Clasificación a torneos Conmebol

Copa Libertadores 2023

Copa Sudamericana 2023

Fichajes

Véase también 
 Copa Bolivia 2022
 Supercopa de Bolivia 2022
 Copa Simón Bolívar 2022
 Temporada 2022 del fútbol boliviano
 Anexo:Categorías Primera "A" Departamentales 2022

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial FBF

Deporte en Bolivia en 2022
Fútbol en 2022
Temporadas de la Primera División de Bolivia